clubbing – zabawa w klubach nocnych
 w medycynie: palce pałeczkowate